Cuajaleche piede referirse a:

 el nombre común de la planta Galium verum; o
 el nombre común de la planta Cruciata glabra.